Příjmení Pichl nese více osobností:

 Eduard Pichl (1872–1955), rakouský horolezec
 Jiří Pichl (1872–1952), český novinář a politik, meziválečný senátor
 Josef Bojislav Pichl (1813–1888), český lékař, spisovatel, novinář a překladatel
 Václav Pichl (1741–1805), český hudební skladatel a houslista

další významy
 dřívější název vesnice Lípa, části obce Úněšov v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy